Plus d'une confession chrétienne a un diocèse militaire au Canada :
Le diocèse militaire anglican du Canada
Le diocèse militaire catholique du Canada.